Избранное

 Вид сборника.
 Избранное (Favorites) — папка в операционной системе Microsoft Windows, в которой браузер Internet Explorer хранит избранные, любимые ссылки (закладки) пользователя.
 Избранное — российская интернет-газета.
 Избранное (Остаться в живых) — двадцать первая серия третьего сезона американского телесериала «Остаться в живых».

См. также 
 Избранный (, )